Anna Carin Olofsson-Zidek (1972-), biathlète suédoise ;
 Jiří Zídek Sr. (1944-2022), joueur de basket-ball tchécoslovaque ;
 Jiří Zídek (1973-), joueur de basket-ball tchèque ;
 Radoslav Židek (1981-), snowboarder slovaque.

Homonymie de patronyme